Mangueira (portugiesisch für Mango) bezeichnet

Orte:
 Mangueira (Recife), Bairro der Stadt Recife
 Mangueira (Rio de Janeiro), Favela der Stadt Rio de Janeiro
 Mangueiras (Belo Horizonte), Bairro der Stadt Belo Horizonte

Mangueira ist der Familienname folgender Personen:
 Archer Mangueira (* 1962), angolanischer Politiker 

Sonstiges:
 Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, eine brasilianische Sambaschule in Rio de Janeiro
 SC Mangueira, ehemaliger Fußballverein in Rio de Janeiro